Na vrhu i na dnu je drugi studijski album glazbenog sastava DaRiva iz Dubrovnika. Objavljen je 1999. godine u izdanju izdavačke kuće Orfej. 

Albumi iz 1999.